Lorien, pseudonyme dAureyre Lorien, est un coloriste français de bande dessinée.

Biographie

Œuvres 
 Abinagouesh (Delcourt, collection Neopolis) : scénario Marc Tessier ; dessins Alexandre Lafleur ; couleurs Lorien
 Les Blagues de Toto (Delcourt, collection Humour de rire) : scénario et dessins Thierry Coppée ; couleurs Lorien, Marmelade
 Le Donjon de Naheulbeuk (Clair de Lune, collection Sortilèges) : scénario John Lang ; dessins Marion Poinsot ; couleurs Lorien
 Piraterie (Carabas, collection Les petits chats carrés) : scénario et dessins Mickaël Roux ; couleurs Lorien
 Zappa & Tika (Dupuis) : scénario et dessins Thierry Robin ; couleurs Lorien
 Un dragon comme pas deux (Delcourt) : scénario Laurent Turner ; dessins Mathieu Venant ; couleurs Lorien

Références

Annexes

Bibliographie

Liens externes 
 
 
 Aureyre Lorien sur BDGest

Coloriste français de bande dessinée
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)